Sender Sigmaringen bezeichnet folgende Rundfunksender in Sigmaringen
 Sender Sigmaringen (In der Talwiese)
 Sender Sigmaringen (Franziskanerweg)
 einstiger Mittelwellensender Sigmaringen